Kosowo – zniesiona z dniem 1 stycznia 2014 osada w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Gostyń.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa leszczyńskiego.

Zobacz też: Kosowo

Przypisy 

Gostyń (gmina)